Čuja (anche traslitterata come Chuja o Chuya) è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Čuja – fiume della Siberia orientale, affluente della Lena
 Čuja – fiume della Siberia occidentale, affluente del Katun'